

Населені пункти та їхні частини
 Марямполь — село в гміні Лешна-Подляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Марямполь — село в гміні Юзефув-над-Віслою Опольського повіту Люблінського воєводства
 Марямполь — село в гміні Паженчев Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Марямполь — село в гміні Парадиж Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Марямполь — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Марямполь — село в гміні Якторув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Марямполь — село в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Марямполь — частина міста Бидгощ в Куявсько-Поморському воєводстві
 Марямполь — частина села Воля-Пшевлоцька в гміні Парчів Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Марямполь — частина села Пуща в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Марямполь — колонія в гміні Костелець Кольського повіту Великопольського воєводства

Примітки